Jawa est un nom propre qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Jawa, nom de l'île de Java en langue indonésienne ; c'est aussi l'adjectif javanais. Jusqu'en 1972 on écrivait Djawa, dans l'ancienne orthographe indonésienne ;

Saint chrétien 
 Jawa, autre nom de saint Jaoua († vers 570), fêté le 2 mars.

Divers 
 Les Jawas, créatures imaginaires de Star Wars ;
 Jawa, marque tchèque de motos.